Jamieson ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Jamieson (* 1996), kanadischer Radsportler 
 Alix Jamieson (* 1942), britische Weitspringerin, Sprinterin und Hochspringerin
 Barrie G. M. Jamieson (* 1934), australischer Zoologe 
 Benjamin Jamieson (1874–1915), kanadischer Lacrossespieler
 Betty Jamieson (* um 1925), australische Badmintonspielerin, siehe Betty Barton
 Bradford Jamieson IV (* 1996), US-amerikanischer Fußballspieler
 Brian Jamieson (* 1969), US-amerikanischer Ruderer
 Cathy Jamieson (* 1956), schottische Politikerin
 Charlie Jamieson (1893–1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Colin Jamieson (* 1948), schottischer Schlagzeuger, Perkussionist und Songschreiber
 David Jamieson (* 1947), britischer Politiker
 Dale Jamieson (* 1947), US-amerikanischer Professor für Umweltwissenschaften, Philosophie und Rechtswissenschaften
 Donald Jamieson (1921–1986), kanadischer Politiker
 Ian George Jamieson (1957–2015), kanadischer Biologe
 Jane Jamieson (* 1975), australische Leichtathletin
 Jinty Jamieson (* 1949), britische Weitspringerin
 Kathleen Hall Jamieson (* 1946), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Lewis Jamieson (* 2002), schottischer Fußballspieler
 Lynn Jamieson (* 1952), britische Soziologin
 Margaret Jamieson (* 1953), schottische Politikerin
 Mark Jamieson (* 1984), australischer Radrennfahrer
 Michael Jamieson (* 1988), britischer Schwimmer
 Penny Jamieson (* 1942), anglikanische Bischöfin
 Reuben Rupert Jamieson (1856–1911), kanadischer Politiker
 Sam Jamieson (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Scott Jamieson (* 1988), australischer Fußballspieler
 Thomas Jamieson (1829–1913), britischer Geologe
 Tony Jamieson (* 1977), Fußballspieler von den Cook-Inseln
 William Darius Jamieson (1873–1949), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Jamieson Ridge, Gebirgskamm im Coatsland, Antarktika
 M. W. Jamieson & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Jamison